Кобели — название населённых пунктов:

Россия 
 Кобели — деревня в составе города Киров Кировской области.
 Кобели — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.